Een dialect van het Rukai, gesproken in Taiwan; zie Tona (dialect)
Een gemeente in Barcelona (Catalonië, Spanje); zie Tona (Barcelona)
Een stadje in Papoea-Nieuw-Guinea; zie Tona (Papoea-Nieuw-Guinea)
Een eiland in de Filipijnen; zie Tona (eiland)
Twee dorpjes in Khulna (Bangladesh); zie Tona (Khulna)
Een dorpje in Dhaka (Bangladesh); zie Tona (Dhaka)
Een dorpje in Santander (Colombia); zie Tona (Colombia)
Een dorpje in Burkina Faso; zie Tona (Burkina Faso)
Een dorpje in Nigeria; zie Tona (Nigeria)

Zie ook
Toñá